Коркоран — фамилия и топоним:

Фамилия:
 Коркоран, Джон (род. 1937) — американский писатель и бизнесмен.
 Коркоран, Майкл (род. 1978) — американский актёр.
 Коркоран, Том (1931—2017) — американский горнолыжник.
 Коркоран, Уильям (1798—1888) — американский банкир, коллекционер и филантроп.
  (род. 1944) — ирландский композитор.

Топоним:
 Коркоран — город в США
 Коркоран — аэропорт США.

См. также 
 Галерея Коркоран (основана в 1869 году Уильямом Уилсоном Коркораном)

Примечания